

Toponyme 

 Berck, commune française située dans le Pas-de-Calais.

Pseudonyme 

 Berck (1929-2020), auteur de bande dessinée belge.